

Geografia

 Sepúlveda – comune della Castiglia e León

Persone
 Ángel Sepúlveda – calciatore messicano
 Eduardo Sepúlveda – ciclista su strada e pistard argentino
 Eduardo Sepúlveda Puerto – schermidore spagnolo
 Gilberto Sepúlveda – calciatore messicano
 Guillermo Sepúlveda – ex calciatore messicano
 Jazmine Sepúlveda – ex cestista portoricana
 João de Deus Sepúlveda – pittore brasiliano
 Juan Ginés de Sepúlveda – scrittore e umanista spagnolo
 Luis Sepúlveda – scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista e attivista cileno naturalizzato francese
 Matías Sepúlveda – calciatore cileno